Агентство журналистских расследований (АЖУР) — многопрофильная российская медиагруппа, действующая в Санкт-Петербурге. Состоит из ООО «АЖУР» и ООО «АЖУР-Медиа».

Было создано в 1998 году на базе Службы журналистских расследований, которая начала работать при издательском доме «Шанс (издательский дом)» по инициативе А. Д. Баконина (Константинова). Он же стал генеральным директором и главным редактором АЖУР.

АЖУР выпускает еженедельники «Ваш тайный советник» и «МК в Питере», журнал «Город 812», интернет-газеты «Фонтанка.ру» и «47 Новостей из Ленинградской области», а также издаёт книги. Общая аудитория печатных и электронных СМИ, которые выпускает АЖУР сегодня, достигает 250 тысяч человек в неделю, а суммарный тираж документальных и литературных проектов Агентства превысил миллион экземпляров. Кроме того, АЖУР оказывает консультационные и аналитические услуги.

Деятельность АЖУРа помогла раскрытию ряда резонансных преступлений, совершённых в Петербурге. АЖУР способствовал аресту Александра Малыша, подозреваемого в убийстве депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виктора Новосёлова, а также лидера банды, совершившей ряд разбойных нападений и убийств, Андрея Телепина («Телепата») и его сообщников, разоблачению рейдерских захватов и неонацистских группировок (в частности, Mad Crowd и БТО).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 "Русские горки" петербургских СМИ/Коммерсантъ
 "Фонтанка.ру" войдет в шведскую семью. Издательский дом Bonnier AB покупает контрольный пакет акций ЗАО "Ажур-Медиа"/Коммерсантъ

Андрей Константинов
Медиакомпании России
Издательские компании России
Компании России, оказывающие информационные услуги
Медиакомпании по алфавиту